London Statistical Society, antiga societat dedicada a l'estadística amb seu a Londres (Regne Unit)
 Gran Simulador Espacial (del seu nom en anglès Large Spacial Simulator), cambra d'assaig de satèl·lits del Centre Europeu de Recerca i Tecnologia Espacials
 Luminous Stars in the Southern Milky Way, catàleg astronòmic